Вациетис () — латышская фамилия. Известные носители:
 
 Вациетис, Мартиньш (1873-1945) — генерал латвийской армии.
 Вациетис, Ояр Оттович (1933—1983) — латышский поэт.